Vänge församling kan syfta på:

Vänge församling, Visby stift – en församling i Visby stift
Vänge församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift

Se även 
 Vänga församling